911 kan stå för:

 911 – ett år i den gregorianska kalendern
 911 (tal) – ett tal
 911 (telefonnummer) – den amerikanska och kanadensiska motsvarigheten till det europeiska nödnumret 112
 911 (musikgrupp) – en musikgrupp
 Porsche 911 – en bilmodell tillverkad av Porsche
 911 – terrorattackerna i New York och Washington DC den 11 september 2001 i USA skrivs "11 september" (11/9) som "9/11", se 11 september-attackerna
 911 (sång av Wyclef Jean) – en sång från 2000 av Wyclef Jean
 911 (sång av Gorillaz) – en sång från 2001 av Gorillaz

Se även 
 Fahrenheit 9/11